HMAS Canberra (1927)
 HMAS Canberra (1978)
 HMAS Canberra (2014)